Glombek ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Glombek (1922–1990), deutscher Biologiedidaktiker und Hochschullehrer
 Jürgen Glombek (1942–2022), deutscher Handballspieler